Византийские эмали:
 Византийские эмали — произведения византийского декоративно-прикладного искусства.
 Византийские эмали (книга) — монография Н. П. Кондакова, шедевр русского книгоиздания.